Муканшы () — село в Коксуском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Жарлыозекского сельского округа. Код КАТО — 194855300.

Население 
В 1999 году население села составляло 327 человек (164 мужчины и 163 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 363 человека (189 мужчин и 174 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Коксуского района